Alexis D'Aoust (né le  à Trois-Rivières, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2015, il commence sa carrière avec les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel avec les Comets d'Utica dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||57 ||3 ||5 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||61 ||13 ||5 ||18 ||28 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2014-2015 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||63 ||24 ||33 ||57 ||26 ||7 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
|2015-2016 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||68 ||44 ||54 ||98 ||22 ||21 ||9 ||17 ||26 ||18
|-
|2016-2017 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||50 ||29 ||31 ||60 ||36 ||6 ||5 ||2 ||7 ||6
|-
|2017-2018 || Comets d'Utica || LAH ||57 ||10 ||11 ||21 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Icemen de Jacksonville || ECHL ||11 ||7 ||8 ||15 ||2 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2018-2019 || Moose du Manitoba || LAH ||42 ||7 ||5 ||12 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Checkers de Charlotte || LAH ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Icemen de Jacksonville || ECHL ||36 ||13 ||13 ||26 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Moose du Manitoba || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga ||27 ||4 ||8 ||12 ||2 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2021-2022 || Lions de Trois-Rivières || ECHL || || || || || ||
|-

Trophées et distinstions

Ligue canadienne de hockey 

 Il est l'Étudiant de la saison de la Ligue canadienne de hockey en 2015-2016.

Ligue de hockey junior majeur du Québec 
  
 Il remporte le trophée Marcel-Robert en 2015-2016. 

 Il est nommé dans la deuxième équipe d'étoiles en 2015-2016.

Références 

Naissance en avril 1996
Attaquant de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Icemen de Jacksonville
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Lions de Trois-Rivières